Michael Steele (1921–1993) amerikai színész
 Michael Steele (1955) amerikai rockzenész, a The Runaways, a The Bangles és több más zenekar tagja
 Michael Steele (1958) afroamerikai származású amerikai republikánus politikus, színész
 Michael D. Steele (1960) amerikai ezredes, a rangerek parancsnoka az 1993-as mogadishui csatában

Jegyzetek